Essig steht für:

 Essig, Würz- und Konservierungsmittel
 Essig (Swisttal), Ortschaft im Rheinland in der Gemeinde Swisttal
 Essig (Minnesota), Ortschaft im Brown County, Minnesota, Vereinigte Staaten

 Essig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Essig (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Edward Oliver Essig (1884–1964), US-amerikanischer Entomologe
 Gustav Essig (1880–1962), deutscher Maler
 Heinrich Essig (1808–1887), deutscher Kynologe und Unternehmer
 Hermann Essig (1878–1918), deutscher Dramatiker
 Karl Essig (1871–1947), deutscher Verwaltungsbeamter
 Karl Heinz Essig (1935–2021), deutscher Maler und Grafiker
 Olga Essig (1884–1965), deutsche Schulreformerin und Berufspädagogin in der deutschen Frauenbewegung
 Rolf-Bernhard Essig (* 1963), deutscher Literaturwissenschaftler
 Rouven Essig, südafrikanischer Physiker

Siehe auch:
 Eßig
 Essich